Rolf Zettl (* 10. Februar 1964 in Stuttgart) ist ein deutscher Biologe. Seit dem 1. Januar 2019 ist er Kaufmännischer Vorstand der Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH.

Leben

Ausbildung und Tätigkeit 
Zettl studierte ab 1984 an den Universitäten Stuttgart-Hohenheim und Tübingen Biologie. Nach dem Diplom im Jahr 1990 folgte eine Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Pflanzenzüchtungsforschung in Köln. Die Promotion erfolgte im Dezember 1992. Nach einer kurzen Post-doc-Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am selben Institut wechselte er ab August 1993 als Stabsstellenleiter und wissenschaftlicher Referent des Vorstandsvorsitzenden zu Harald zur Hausen ans Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg.

Von Oktober 1995 bis September 1998 arbeitete Zettl als Geschäftsführer des Ressourcenzentrums im Deutschen Humangenomprojekt in Berlin. Zwischen 1998 und 2005 war er Vorstandsmitglied beziehungsweise Vorstandsvorsitzender zweier Biotechnologie-Firmen in Berlin-Buch. Von 2005 bis September 2008 war er als Geschäftsbereichsleiter Strategische Unternehmensentwicklung und Projektsteuerung an der Berliner Charité tätig. Zum 1. Oktober 2008 wechselte er zur Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V., der mit einem Budget von rund vier Milliarden Euro größten außeruniversitären Forschungsorganisation Deutschlands (HGF) und war dort deren Geschäftsführer und Mitglied des Präsidiums. Vom 1. März 2016 bis zum 31. Dezember 2018 war Zettl als administrativer Vorstand des Berliner Instituts für Gesundheitsforschung (BIH) tätig und für sämtliche administrativ-kaufmännischen Themen und das Innovationsmanagement verantwortlich.

Kaufmännischer Geschäftsführer der Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH 
Seit 1. Januar 2019 ist Rolf Zettl Kaufmännischer Geschäftsführer der Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH, der Klinik Schillerhöhe GmbH und der Robert-Bosch-Gesellschaft für medizinische Forschung mbH. Gemeinsam mit dem medizinischen Geschäftsführer trägt er die Verantwortung für die Führung dieser Gesellschaften.

Veröffentlichungen 
	
 Zettl, Rolf: Identifizierung, Isolierung und molekulare Analyse Auxin-bindender Proteine aus Zea mays L. und Arabidopsis thaliana L. (1993)

Weblinks 
 BIH-Presseinformation zum Amtswechsel vom 24. November 2015

Einzelnachweise 

Biologe
Person (Stuttgart)
Person (Charité)
Deutscher
Geboren 1964
Mann